Ta-ning je čínské jméno, které může znamenat:

 Ta-ning (Šan-si) (大宁) – okres v městské prefektuře Lin-fen provincie Šan-si, 
 Ta-ning (大宁) – dřívější název města Ta-ming v městské prefektuře Čch'-feng autonomní oblasti Vnitřní Mongolsko.